Ломовьехо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Вальядолид в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Медина. Занимает площадь 27,68 км². Население — 211 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 72 км.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Вальядолида